Lombardi est un mot italien qui désigne un Lombard c'est-à-dire un habitant de Lombardie et par dérive sémantique un délinquant. 

Ce mot peut également désigner :

Patronyme

Personnalités 
 Emma Lombardi (2001-), triathlète française ;
 Federico Lombardi (1942-), jésuite italien et porte-parole de Benoît XVI (ne pas confondre avec Riccardo, autre jésuite) ;
 Filippo Lombardi (né en 1956), politicien suisse ;
 Francisco José Lombardi (né en 1947), réalisateur péruvien ;
 Gianfranco Lombardi (1941-2021), joueur et entraîneur italien de basket-ball ;
 Giovanni Lombardi (né en 1969), coureur cycliste italien ;
 Lella Lombardi (1943-1992), pilote automobile italienne ;
 Louis Lombardi (né en 1968), acteur américain ;
 Matthew Lombardi (né en 1982), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Paolo Lombardi (1827-1890), photographe italien ; 
 Pedro Lombardi (1967-), photographe franco-uruguayen ;
 Riccardo Lombardi (1908-1979), jésuite et théologien italien, fondateur du Movimento per un Mondo Migliore (ne pas confondre avec Federico, autre jésuite) ;
 Steve Lombardi (1961-), catcheur américain ; 
 Vince Lombardi (1913-1970), entraîneur de football américain ;

Personnages de fiction 

 Falco Lombardi, personnage de Nintendo.
 Sara Lombardi, Dario Lombardi, Raul Lombardi, personnages récurrents à partir de la saison 2 dans la web-série Le Visiteur du futur.

Toponyme 

 Torella dei Lombardi
 Guardia Lombardi
 Sant'Angelo dei Lombardi

Astronomie 

 (9397) Lombardi est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes de notre système solaire.

Voir aussi 

 Lombardi di Sicilia, une minorité ethnolinguistique.